Leubsdorf (am Rhein), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Leubsdorf (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen